Фуэ́нтес (, «фонтаны, источники, родники») — распространённая испанская фамилия и топоним.

Носители фамилии 
 Фуэнтес, Агустин (род. 1966) — американский приматолог.
 Фуэнтес, Альдаир (род. 1998) — перуанский футболист.
 Фуэнтес, Андреа (род. 1983) — испанская синхронистка, двукратная вице-чемпионка Олимпиады-2008.
 Фуэнтес, Гилберт (род. 2002) — американский футболист.
 Фуэнтес, Грегорио (1897—2002) — кубинский рыбак и моряк.
 Фуэнтес, Дейзи (род. 1966) — американская телеведущая, актриса, комедиантка и фотомодель.
 Фуэнтес, Джош (род. 1993) — американский бейсболист.
 Фуэнтес, Исмаэль (род. 1981) — чилийский футболист.
 Фуэнтес, Карлос (1928—2012) — мексиканский писатель, дипломат, журналист, сценарист.
 Фуэнтес, Луис (род. 1971) — чилийский футболист.
 Фуэнтес, Луис Фернандо (род. 1986) — мексиканский футболист.
 Фуэнтес, Мариола (род. 1970) — испанская актриса.
 Фуэнтес, Норберто (род. 1943) — кубинский журналист и писатель, «прижизненный классик кубинской литературы», в настоящее время проживает в эмиграции в США.
 Фуэнтес, Педро Энрикес де Асеведо (более известен как граф Фуэнтес; 1560—1610) — испанский государственный деятель и полководец.
 Фуэнтес, Рональд (род. 1969) — чилийский футболист.
 Фуэнтес, Сесар (род. 1993) — чилийский футболист.
 Фуэнтес, Сэмми (род. 1964) — пуэрто-риканский боксёр.
 Фуэнтес, Хайме Рафаэль (род. 1945) — уругвайский римско-католический религиозный деятель, епископ Минаса
 Фуэнтес, Хуан (род. 1990) — испанский футболист.
 Фуэнтес, Хуан Мануэль (1906—1978) — испанский шахматист.
 Фуэнтес, Вик (род. 1983) — солист и гитарист американской рок-группы Pierce the Veil.
 Фуэнтес Савала, Ареми (род. 1993) — мексиканская тяжелоатлетка.

Топоним 
 Фуэнтес-де-Вальдеперо — город в Испании.

См. также 
 
 Фуэнте